

Cinema 
 On the Loose – cortometraggio del 1931 diretto da Hal Roach
 Voglia di vita (On the Loose) – film del 1951 diretto da Charles Lederer
 On the Loose – film del 1985 diretto da Staffan Hildebrand

Musica 
 On the Loose – EP degli Europe del 1985
 On the Loose – singolo di Niall Horan del 2018